Infocom — компания, производившая текстовые квесты.
 ИнфоКом — Всероссийская выставка телекоммуникационных технологий.